Erba bozzolina è il nome volgare di alcune piante:
Holcus lanatus (bambagione pubescente o bambagiona)
Polygala vulgaris